Muttershofen ist der Name folgender Orte:

 Muttershofen (Gablingen), Ortsteil der Gemeinde Gablingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Muttershofen (Ziemetshausen), Ortsteil des Marktes Ziemetshausen, Landkreis Günzburg, Bayern